Итоговый чемпионат тура Женской теннисной ассоциации 2005 () — турнир сильнейших теннисисток, завершающий сезон WTA. В 2005 году прошло 35-е по счёту соревнование для одиночных игроков и 30-е для парных в американском городе Лос-Анджелес.

Прошлогодние победители:
 одиночки —  Мария Шарапова
 пары —  Надежда Петрова /  Меган Шонесси

Квалификация 
Квалификация на этот турнир происходит по итогам чемпионской гонки WTA.

Одиночный турнир 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Лос-Анджелесе.  Серебристым — запасные на турнире в Лос-Анджелесе.   Красным — те кто отобрался на турнир в качестве участника или запасного, но не смог принять участие в нём.

Парный турнир

Соревнования

Одиночные соревнования 

 Амели Моресмо обыграла  Мари Пьерс со счётом 5-7, 7-6(3), 6-4.
 Моресмо выиграла 4-й одиночный титул в сезоне и 19-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пьерс сыграла 5-й одиночный финал в сезоне и 40-й за карьеру в туре ассоциации.

Парные соревнования 

 Лиза Реймонд /  Саманта Стосур обыграли  Кару Блэк /  Ренне Стаббс со счётом 6-7(5), 7-5, 6-4.
 Реймонд выиграла 6-й парный титул в сезоне и 50-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стосур выиграла 7-й парный титул в сезоне и за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Tennis Masters Cup 2005

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Ноябрь 2005 года
2005